

Navarrská dynastie 

 1032–1035 Sancho I., také králem Navarry
 1035–1065 Ferdinand I. Veliký, král Kastílie a Leónu, Císař Hispánie
 1065–1072 Sancho II. Silný, král Kastílie a Leónu
 1072–1109 Alfons VI. Statečný, král Kastílie a Leónu, Císař celé Hispánie
 1109–1126 Urraca, královna Kastílie a Leónu

Burgundsko-Ivrejská dynastie (nemají nic společného z vedlejší větví kapetovců, jen pocházejí z Burgundska 
 1126–1157 Alfons VII. Císař, král Kastílie a Leónu, Císař celé Hispánie
 1157–1158 Sancho III.
 1158–1214 Alfons VIII. Vznešený
 1214–1217 Jindřich I.
 1217 Berenguela
 1217–1252 Ferdinand III. Svatý od roku 1230 rovněž králem Leónu

všichni další králové byli zároveň i králi Leónu

 1252–1284 Alfons X. Moudrý
 1284–1295 Sancho IV. Statečný
 1295–1312 Ferdinand IV.
 1312–1350 Alfons XI. Spravedlivý
 1350–1369 Petr I. Krutý

Dynastie Trastámara 
 1369–1379 Jindřich II. Bastard
 1379–1390 Jan I.
 1390–1406 Jindřich III.
 1406–1454 Jan II.
 1454–1474 Jindřich IV.
 1474–1504 Isabela I. Kastilská, manželka Ferdinanda II. Aragonského
 1504–1555 Jana I. Šílená
 1504–1506 Filip I., manžel
 1506–1516 Ferdinand V., otec
 1516–1555 Karel I., syn
 1555–1556 Karel I., první španělský král

Související články 
 Kastilie
 Seznam španělských vládců
 Seznam asturských králů
 Seznam aragonských králů
 Seznam leónských králů
 Seznam navarrských králů
 Seznam galicijských králů
 Seznam valencijských králů
 Seznam vizigótských králů

Externí odkazy 
 

!
Španělští králové
Kastilských králů
Kastilské království